Чу́миков — русская фамилия. Известные носители:

См. также 
 Чумикова
 Чумиково